El término «Rehab» puede hacer referencia a:

 Rehab, álbum de la banda de heavy metal Quiet Riot.
 «Rehab», canción de la cantante británica Amy Winehouse.
 «Rehab», canción de la banda de stoner metal Down.
 «Rehab», canción de la cantante barbadense Rihanna.
 «Rehabilitación», abreviado anglosajón referente a Rehabilitación.